Drache (, altgriechisch drákōn „Schlange“, von dérkesthai „sehen“) steht für:

 Drache (Mythologie), echsenartiges, geflügeltes Fabelwesen
 Drache aus der chinesischen Mythologie, siehe Long (Mythologie)
 Drache (Wappentier), Motiv in der Heraldik
 Drache (Sternbild) des Nordhimmels
 Drache (Lokomotive), von Henschel in Kassel 1848 gebaut
 Focke-Achgelis Fa 223, Beiname Drache, einer der ersten Hubschrauber
 Zmaj (Schiff, 1929), später Drache, jugoslawischer Marinetender

Drache ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Drache (1840–1917), deutscher Violinist und Dirigent

Draché steht für:
 Draché, Gemeinde im Département Indre-et-Loire, Frankreich

 Der Drache steht für:
 Der Drache (Giambattista Basile), Märchen aus seiner Märchensammlung Pentamerone (1634)
 Der Drache (Zeitschrift), Satirezeitschrift aus Leipzig (1919–1925)
 Der Drache (Drama), Märchenstück in Parabelform von Jewgeni Lwowitsch Schwarz (1943)

 Drachen steht für:
 Drachen, Spielgerät, das an einer Schnur im Wind steigt
 Hängegleiter, Luftfahrzeug
 Drachen (Bootsklasse), Klasse von Segelbooten
 Drachen, Klasse der Wikingerboote, siehe Wikingerschiff #Langschiff
 Drachenvariante, Schach-Verteidigung
 Drachenviereck, geometrische Figur

Siehe auch:

 Flugdrachen, Echsengattung Draco
 Drach (Begriffsklärung)
 Dragon (Begriffsklärung)